Il doppio dell'Internationaux de Strasbourg 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Alizé Cornet e Vania King erano le detentrici del titolo, ma King quest'anno non ha partecipato.

Cornet ha fatto coppia con Anna-Lena Grönefeld, ma è stata eliminaa nei quarti di finale.

Akgul Amanmuradova e Chuang Chia-jung hanno battuto in finale Natalie Grandin e Vladimíra Uhlířová 6–4, 5–7, [10–2].

Teste di serie

 Lucie Hradecká /  Sania Mirza (primo turno)
 Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová (finale)

 Alla Kudrjavceva /  Jasmin Wöhr (primo turno) 
 Akgul Amanmuradova /  Chuang Chia-jung (campionesse)

Tabellone

Note 
 

Internationaux de Strasbourg 2011